Gerd Schönfelder – ex sciatore alpino tedesco
 Erich Schönfelder – regista, attore e sceneggiatore tedesco
 Rainer Schönfelder – ex sciatore alpino austriaco